Bunium nepalense är en flockblommig växtart som beskrevs av Venceslas Victor Jacquemont och Wilhelm Gerhard Walpers. Bunium nepalense ingår i släktet jordkastanjer, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Jordkastanjer
nepalense